Константин Павлович Бзиава (1905—1972) — сотрудник ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ, 1-й заместитель министра внутренних дел Грузинской ССР, генерал-майор (1945).

Биография 
Родился в семье крестьянина. По национальности грузин. В КП с 08.28 (исключен 18.07.61 ЦК КП Грузии за «грубые нарушения соц. законности»). Образование: высшее начальное училище, Кодори 1921; Закавказский коммунистический университет, Тифлис 10.1924 — 09.1926.
 ответственный секретарь Темского волревкома, Кодори Абашского р — на ГССР 02.1921 — 10.1922;
 ответственный секретарь Союза трансп. рабочих, Поти 10.1922 — 07.1923;
 ответственный секретарь райкома комсомола, с. Меджврисхеви Горийского уезда ГССР 07.1923 — 02.1924;
 ответственный секретарь райкома комсомола, г. Мухета Душетского района ГССР 02.1924 — 10.1924;
 пред. вол. исполкома, с. Чопорти Душетского района 09.1926 — 07.1927.
 В органах ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ: делопроизводитель, пом. уполн. ин — формпункта ГПУ Грузии, г. Душети 07.1927 — 03.1929;
 пом. уполн. ОО ГПУ Грузии, Тифлис 03.1929 — 09.1929;
 райуполн. аппарата ГПУ Грузии, Боржоми 09.1929 — 09.1930;
 ст. оперуполн. Сигнахского районного отделения ГПУ 09.1930 — 05.1931;
 ст. оперуполн. Сенахского районного отделения ГПУ 05.1931 —08.1931;
 начальник районного отделения ГПУ, мест. Хаби 08.1931 — 08.1932; начальник Потийского горотд. ГПУ 08.1932 — 04.1934;
 начальник Горийского районного отделения ГПУ — НКВД 04.1934 — 07.1935;
 начальник Цхакаевского районного отделения ГПУ 07.1935 — 02.1938;
 и. о. начальника 11 отд., позже начальник 11 отд. УГБ НКВД ГССР 02.1938 — 04.1939;
 заместитель наркома внутр. дел Адж. АССР 04.1939 — 26.03.1941;
 нарком внутр. дел Адж. АССР 26.03.1941 —08.1941;
 заместитель наркома внутр. дел Абх. АССР 08.1941 — 02.1943;
 заместитель начальник СПО НКВД ГССР 02.1943 — 05.1943;
 нарком внутр. дел Каб.-Балк. АССР — Кабардинской АССР 07.05.1943 — 08.02.1946;
 1 заместитель министра внутр. дел ГССР 08.02.1946 — 19.11.1951;
 начальник УКР МГБ Закавказсого ВО 24.10.1951 — 18.05.1952;
 арестован 18.05.1952, находился под следствием по т. н. Мингрельскому делу;
 пост, следств. части по ОВД МВД СССР 08.04.1953 дело прекращено, из-под стражи освобождён 10.04.1953 и реабилитирован;
 уволен из МВД 25.06.1953 по болезни.
Пенсионер с 05.1953, Тбилиси (упом. 14.08.1962).

Звания 
 лейтенант государственной безопасности (13.01.1936);
 старший лейтенант государственной безопасности (17.08.1937);
 капитан государственной безопасности (23.05.1938);
 майор государственной безопасности (05.05.1942);
 полковник государственной безопасности (14.02.1943);
 комиссар государственной безопасности (14.03.1944);
 генерал-майор (09.07.1945).

Награды 
 три ордена Красного Знамени (24.04.1943, 20.09.1943, 06.08.1949);
 два ордена Отечественной войны 1 степени 08.03.1944, 24.08.1949);
 четыре ордена Красной Звезды 22.07.1937, 01.04.1943, 03.11.1944, 16.05.1945);
 медали;
 знак «Заслуженный работник НКВД» (19.12.1942).

Примечания

Литература 
 Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности, 1941—1954: Справочник. — М.: «Мемориал»; «Звенья», 2010. — с. 197—198. — ISBN 5-7870-0109-9.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Альманах «Россия. XX век.»
 Жизнь отца
 УНКГБ по Ярославской области

Исключённые из КПСС
Репрессированные сотрудники НКВД
Реабилитированные в СССР